Les Fiancés est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Les Fiancés (), roman italien d'Alessandro Manzoni (1821-1842)
 Les Fiancés (), parfois intitulé Le Connétable de Chester, roman de l'Écossais Walter Scott (1825)

Musique 
 I promessi sposi, opéra d'Amilcare Ponchielli (1856, révision en 1872)

Peinture 
 Les Fiancés (dit Le Ménage Sisley), un tableau de Pierre-Auguste Renoir de 1868
 Les Fiancés, un tableau de Marc Chagall de 1927-1935

Cinéma 
 Les Fiancés, film muet français de Louis Feuillade (1907)
  (I promessi sposi), film italien de Mario Camerini (1941)
 Les Fiancés (), film italien d'Ermanno Olmi (1963)

Voir aussi